Slalom je označení pro pohyb po vyznačené klikaté trase. Je hlavní součástí řady sportovních disciplín.

 slalom na divoké vodě, kanoistická soutěž na divoké vodě
 slalom (lyžování), lyžařské soutěže v alpském lyžování
 paralelní slalom, soutěž v akrobatickém lyžování
 slalom (snowboard), snowboardová soutěž ve snowboardingu
 slalom (vodní lyžování), soutěž vodního lyžování
 slalom (vozatajství), vozatajská soutěž v jezdectví
 slalom (letectví), soutěž v akrobatickém letectví

Externí odkazy